

Toponyme 

 Fonteny, commune française de la Moselle ;
 Fonteny, ancienne commune française du Jura ;
 Fonteny, un hameau de l'entité de Genappe en Belgique.

Patronyme 

 André Jacques Fonteny (1885-1953), journaliste et président-fondateur d'une association d'anciens combattants.